

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Valier – villaggio della Contea di Franklin, Illinois
 Valier – città della Contea di Pondera, Montana

Persone 
 Valier – famiglia del patriziato veneziano
 Agostino Valier (1531-1606) – cardinale e vescovo cattolico italiano
 Bertuccio Valier, o Bertucci Valerio (1596-1658) – 102º doge della Repubblica di Venezia
 Franco Valier (1942-2016) – rugbista a 15, dirigente sportivo e imprenditore italiano
 Max Valier (1895-1930) – astronomo, scrittore e un pioniere della missilistica austriaco
 Pietro Valier (1574-1629) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Silvestro Valier o Valiero (1630-1700) – 109º doge della Repubblica di Venezia

Altro 
 Cratere Valier – cratere lunare
 Palazzo Balbi Valier – edificio veneziano
 Valier – regine dei Valar, personaggi immaginari dell'universo fantasy di J. R. R. Tolkien
 Villa Valier, detta "La Chitarra" – villa veneta di Mira, in provincia di Venezia